Андре́й Никола́евич Медве́дев:
 Медведев, Андрей Николаевич (род. 1952) — советский и российский композитор, дирижёр, аранжировщик.
 Медведев, Андрей Николаевич (род. 1983) — российский хоккеист.